Битва при Оттерберне (, 15 августа 1388 года) — осада замка Оттерберн шотландской армией во главе с графом Дугласом.

Ход сражения 
Городок Оттербёрн находится в графстве Нортамберленд, что на севере Англии у самой границы с Шотландией. Там 15 августа 1388 года и произошло сражение между 9000 англичан под командованием графа Нортумберлендского Генри Перси (Готспера) и значительно более крупными силами шотландцев во главе с графами Дугласом и Мурреем.

Готспер атаковал шотландские укрепления и был разбит наголову, потеряв около 2000 человек. Шотландцы одержали победу и взяли Генри Перси в плен. Кроме того, в плену оказался Ральф Ламли, 1-й барон Ламли.

Влияние на мировую литературу 
Гибель Джеймса Дугласа в этом сражении послужила одной из основ для ряда английских и шотландских средневековых баллад: «Баллада о погоне», вариант перевода — «Охота в горах Шевиот» (), по сюжету которой битва разразилась из-за охотничьего конфликта двух лордов в низине реки Твид, также известен вариант баллады «Битва при Оттебурне», в котором зачинщиком конфликта выступает клан Дугласа, а битва в горах Шевиот — соблюдение обоюдной военной договоренности.

Спустя 14 лет в сентябре 1402 года графу Перси удалось взять реванш, разгромив шотландцев в битве при Хомилдон-Хилле. Но спустя год он сам был убит во время мятежа против английского короля Генриха IV, которого и он и его отец ранее горячо поддерживали. Гибель Генри Перси описана в пьесе Шекспира «Король Генрих IV».

Литература 
 Харботл Томас Бенфилд. Битвы мировой истории. Словарь. С перераб. и доп. Джорджа Брюса / Пер. с англ. Авт. колл., рук. Н. Медведева. — М.: Внешсигма, 1993. — 576 с.

Примечания 

Сражения Англии
Сражения Шотландии
Сражения в Англии
Сражения XIV века
1388 год
Август 1388 года
События 15 августа
Сражения 1388 года